El término hormiguero bicolor puede referirse a:

 Hormiguero bicolor (G.bicolor), el nombre común del ave Gymnopithys bicolor;

 Hormiguero bicolor (G. leucaspis), el nombre común del ave Gymnopithys leucaspis de acuerdo con la Sociedad Española de Ornitología (SEO);

 Hormiguero bicolor (G.rufigula), un nombre común del ave Gymnopithys rufigula.